Choneplax är ett släkte av blötdjur. Choneplax ingår i familjen Cryptoplacidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ledsnäckor
Choneplax